Воислав Бралушич (; 10 сентября 1980, Ужице, Югославия) — сербский футбольный тренер.

Биография 

В качестве футболиста выступал за "Локомотив" (Белград). Уже в 22 года Бралушич завершил игровую карьеру и перешел на работу в структуру клуба. Затем он возглавлял молодежный состав "Рада". В 2012 году сербский специалист переехал в Монголию, где он руководил несколькими местными командами и национальными сборными разных возрастов.

В начале 2020 года был назначен на пост главного тренера клуба "Улан-Батор Сити". 28 января стало известно, что параллельно наставник временно возглавил сборную Монголии на оставшиеся матчи отборочного турнира к Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. На этом посту Бралушич сменил немца Ханс Михаэля Вайсса.

Достижения 
  Чемпион Монголии (2): 2012, 2013.
  Обладатель Кубка Монголии (1): 2012.
  Обладатель Суперкубка Монголии (3): 2012, 2013, 2014.

Примечания

Ссылки 
 Профиль тренера на сайте Transfermarkt
 Статистика на сайте Worldfootball.net

Футболисты Югославии
Футбольные тренеры Сербии и Черногории
Футбольные тренеры Сербии
Тренеры ФК «Эрчим»
Тренеры ФК «Улан-Батор Сити»
Тренеры сборной Монголии по футболу